Medal „Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej” – najwyższe odznaczenie za wkład w rozwój życia diecezjalnego.

Charakterystyka 
Medal „Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej” przyznawany jest osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju diecezji. Przyznaje go ordynariusz diecezji toruńskiej.

Wyróżnieni

1996 rok 
 Stanisław Konkolewski - organista z Mokrego

1998 rok 
 Jan Kostrzak - historyk, dyplomata, pierwszy prezes Akcji Katolickiej diecezji toruńskiej

2000 rok 
 Bogumiła Rouba - konserwator zabytków
 Zbigniew Sośnicki

2001 rok 
 prof. Roman Grucza – dyrygent, organista, nauczyciel

2002 rok 
 Waldemar Rozynkowski - historyk
 Halina i Janusz Mazurkowie

2004 rok 
 Krystyna Szalewska – polska malarka, grafik i rysownik, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków
 „Claritas” – zespół wokalno – instrumentalny

2007 rok 
Chór parafii św. Maksymiliana w Toruniu

2008 rok 
 Teresa i Franciszek Figurscy

2011 rok 
 Barbara Pawłowska
 o. Andrzej Makowski CSsR

2012 rok 
 s. Zygmunta Kaszuba

2010 rok 
 Marian Grucza - muzyk, organista

2014 rok 
 Józef Mądrzejewski - członek bractwa Przemienienia Pańskiego w Przecznie

2016 rok 
 o. Jacek Dubel CSsR – misjonarz ludowy i duszpasterz

2017 rok 
 Justyna Morzy – kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego
 Ryszard Bober – przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego
 Michał Zaleski – prezydent Torunia
 Zbigniew Fiderewicz – wiceprezydent Torunia
 Barbara Mamot - wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Biskupi toruńscy
 Medal „Thorunium”
 Medal „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze
 Medal Honorowy Miasta Torunia
 Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego
 Honorowi obywatele Torunia
 Honorowi obywatele województwa kujawsko-pomorskiego

Przypisy 

Diecezja toruńska
Polskie nagrody
Kultura w Toruniu